Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2000 го́да () — 9-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 

Турнирная таблица

Команда «Юнайтед Ойлс» квалифицировалась, но отказалась от участия в финальном турнире.

Видземе

1-й этап 
Турнирная таблица

2-й этап 
Турнирная таблица

Курземе 
Турнирная таблица

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

1/2 финала

|}

Финал

|}

Финальный турнир 
Турнирная таблица

* Команда «Юнайтед Ойлс» отказалась от участия в финальном турнире.

Результаты матчей

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2000
 Первая лига Латвии по футболу 2000
 Кубок Латвии по футболу 2000

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

2000
Футбол в Латвии в 2000 году